Максимович, Анатолий Александрович (20 октября (01.11 стар. ст.) 1849 года — 3 января 1919 года, Петроград) — генерал-майор русской императорской армии, военный инженер-фортификатор, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (известной также как Славяно-турецкая война), Ахал-текинской экспедиции 1880—1881 гг. и Русско-японской войны 1904—1905 гг.

Биография 
Анатолий Максимович происходил из старинного украинского дворянского рода. Предки его в XVII веке были казаками Киевского городового полка. Анатолий Александрович закончил в 1866 г. Санкт-Петербургскую военную гимназию, в 1868 г. - 1-ое Военное Павловское училище, а в 1869 г. – Николаевское инженерное училище (1-й разряд).  Его дальнейшая военная карьера развивалась следующим образом:

• июль 1869 – подпоручик, 3-й пехотный батальон

• июль 1873 — поручик,

• 1877—78 – участник Русско-турецкой войны

• август 1878 — штабс-капитан,

• июль 1880 – капитан,

• 1880—81 – участник Ахал-текинской экспедиции на юге современной Туркмении, соратник М. Д. Скобелева. Про Ахал-текинскую экспедицию современники говорили: Там не было особых героев, потому что… все были героями! За храбрость, проявленную в боях был награждён золотым именным оружием,

•	август 1886 – подполковник,

•	июль 1887 – командир 4-го железнодорожного батальона,

•       ноябрь 1887 — командир 3-го железнодорожного батальона,

•       январь 1888 – командир 6-го военно-телеграфного парка,

•	декабрь 1891 – полковник,

•	август 1892 – командир 4-го железнодорожного батальона,

•	апрель 1894 – командир 15-го саперного батальона, сформированного в том же году,

•	март 1898 – командир 3-го Варшавского крепостного пехотного полка,

•	август 1903 – командир 56-го Житомирского пехотного полка,

•	февраль 1904 – генерал-майор,

•       февраль 1904 — командир 2-й бригады 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии,

•	1904—1905 – участник Русско-японской войны,

•	февраль 1905–1906 — прикомандирован к Главному штабу в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге жил, главным образом, на ул. Подольская 1, кв. 29. Скончался 3 января 1919 года от эпидемии гриппа, получившей название «испанка». Похоронен на Новодевичьем кладбище в Петрограде.

Статус и вклад в развитие военного инженерного дела 
Ещё во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Анатолий Максимович стал внедрять технологию использования саперной лопатки в пехоте и обеспечил обучение пехотных войск приёмам самоокапывания. Данная технология позволила спасти множество солдатских жизней от ружейного огня.

В 1890-е гг. развил структуру крепостной армейской пехоты, в результате чего формирования крепостной пехоты на западных границах Российской Империи разрослись до четырех специализированных полков, причём 3-м Варшавским крепостным пехотным полком он командовал сам.

Явился одним из немногих инженеров-фортификаторов и командующих частей крепостной пехоты, удостоенных звания генерал-майора.

Награды 
Российская Империя:

 Орден Святого Владимира 3-й степени (1896)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1879)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1881)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1879)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1904)
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1878)
 Золотое именное оружие за храбрость (1882)

Румыния:

 Железный крест "За переход через Дунай" (Trecerea Dunării) (1878)

Семья 
Женился в Варшавском генерал-губернаторстве на Андроповой Наталье Михайловне (1869—1930), по материнской линии происходившей из польского шляхетского рода Собаньских (Собанских). От этого брака родился один сын и десять дочерей. Правнук Максимовича А.А. по женской линии – писатель Леонид Сторч.

Один из братьев Максимовича А. А. — Валентин Александрович Максимович, сотрудник Государственного Банка Российской Империи. В 1905—1912 гг. он являлся владельцем и директором фабрики «Георгъ Ландринъ», крупнейшей кондитерской компании Российской империи.  Сам Максимович А. А. был совладельцем здания, где находился главный корпус фабрики, по адресу Екатерингофский пр., 9 (ныне пр. Римского-Корсакова, 9) в Санкт-Петербурге. Среди других двух совладельцев — его родственник Сергей Олимпиевич Максимович, пионер в области цветной фотографии и цветной кинематографии, oткрыватель эффекта Максимовича — Калье.

Примечания

Источники 
 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1900 г.
 К. И. Величко Инженерная оборона государств и устройства крепостей: Устройство крепостей. СПб, 1903.
 С. В. Волков Генералитет Российской Империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2 т.  М., Центрополиграф, 2009. ISBN 978-5-227-02055-0
 Д. П. Ивков Исторический очерк Главного инженерного управления за время его существования, с 24 декабря 1862 года до 20 декабря 1913 года Петроград, 1915.
 Список генералам по старшинству (1-е мая 1905 г.) — СПб. 1905.
 В. К. Шенк (редактор) Инженерные и железнодорожные войска. изд. 2-е,  СПб, 1909.
 Школы военных инженеров 1701—1960 годах. Проверено 26 oктября, 2013

Генерал-майоры (Российская империя)
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)
Участники ахал-текинской экспедиции
Участники Среднеазиатских походов
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени